New Canaan ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 New Canaan (Alabama)
 New Canaan (Connecticut)
 New Canaan (Mississippi)

in Kanada:
 New Canaan (Nova Scotia), eine Gemeinde in Cumberland County 
 New Canaan (Ontario), eine von ehemaligen amerikanischen Sklaven in den 1820er Jahren gegründete Siedlung im Essex County

in Brasilien:
 Nova Canaã, Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Bahia